Tav je lahko:
tav, črka v številnih semitskih abecedah 
tav, grška črka Τ τ